

Toponymie
ruisseau de la Gardelle, rivière du sud-ouest de la France, dans le département de la Lozère, 
étangs de la Gardelle, ensemble de quatre étangs situés en Ariège dans la vallée de Vicdessos, dans le massif montagneux des Pyrénées.

Patronyme

 Daniel Gardelle (1679 – 1753) dit « l'Aîné », peintre miniaturiste genevois établi en Angleterre ;
 Robert Gardelle, (1692 – 1766),dit  « le Jeune », frère du précédent, peintre, portraitiste et graveur genevois du XVIIIe siècle ;
 Théodore Gardelle (1722 – 1761) peintre, portraitiste genevois ;
 Camille Gardelle (1866 – 1947), architecte français ;
 Juliette Gardelle (1898-1990), nageuse française ;
 Linda Gardelle, (1979 –), sociologue et mongoliste française.